Antonio Martín y Coll – organista spagnolo
Antonio Martín Escudero – sindacalista spagnolo
Antonio Martín Espina – cestista spagnolo
Antonio Martín Fernández – intagliatore spagnolo
Antonio Martín Gamero – scrittore e storico spagnolo
Antonio Martín García – autore di gruppi carnevaleschi spagnolo
Antonio Martín Hernández – calciatore spagnolo
Antonio Martín Martínez – studioso del fumetto spagnolo
Antonio Martín Velasco – ciclista spagnolo